Івановецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Івановецька сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Івановецька сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Івановецька сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район

Див. також 
 Іваниківська сільська рада
 Іванківська сільська рада
 Іванковецька сільська рада
 Іванівська сільська рада